Comme un vol de pétaures est le troisième album de la série de bande dessinée Trolls de Troy.
 Sortie : mai 1999

Synopsis 

Teträm et sa fille adoptive Waha, sont en quête du feu qui brûle au cœur du volcan Salaston, afin de délivrer leur village de l'asservissement où l'ont plongé le vénérable Rysta Fuquatou et le chasseur Haplin.

Bande dessinée de fantasy
Album de bande dessinée sorti en 1999
Trolls de Troy
1999 en fantasy